Музей Лесі Українки (Звягель)
 Музей Лесі Українки (Київ)
 Музей Лесі Українки (Колодяжне)
 Музей Лесі Українки (Сурамі)
 Музей Лесі Українки (Ялта)